Alexandru Pop este numele purtat de mai multe persoane:
Alexandru Pop (n. 1954), chirurg român
Alexandru Pop (1877-1929), avocat român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Alexandru Pop (1880-1928), agricultor român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Alexandru Pop, fotbalist român

Vezi și
Alexandru Popa
Alexandru Popu

